Miejscowości w USA:
 Indian Hills – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Indian Hills – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Indian Hills – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Torrance
 Indian Hills – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Douglas
 Indian Hills – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo